Соревнования чемпионата мира по борьбе 1990 года проходили раздельно: состязания по вольной борьбе среди мужчин проходили 6 сентября — 9 сентября в Токио (Япония), среди женщин с 29 июня по 1 июля — в Лулео (Швеция), а по греко-римской борьбе 19 ноября — 21 ноября в Риме (Италия).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Чемпионаты мира в Швеции
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные спортивные соревнования в Риме
Спорт в Японии в 1990 году
Июль 1990 года
Сентябрь 1990 года
Ноябрь 1990 года
Спорт в Швеции в 1990 году
Международные соревнования по борьбе в Италии
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Июнь 1990 года
Международные соревнования по борьбе в Японии
Чемпионаты мира в Японии